El nombre de Enrique Mendoza puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Enrique Mendoza (Nacido en 1945). Político venezolano. En la actualidad es diputado en representación del Estado Miranda ante la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela.
 Enrique Mendoza Guillén (Nacido en 1937), árbitro de fútbol mexicano;
 Enrique Mendoza Ramírez (Nacido en 1947). Jurista y abogado peruano que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el periodo 2013-2014.